Engelbert est un nom propre d'origine germanique composé des éléments engel, dérivé du vieux haut allemand engil (« ange »), et bert, dérivé du vieux haut allemand ber(a)ht (« brillant »). Il peut faire référence à :

Personnages historiques 
 Engelbert I de Berg (mort en 1189), comte de Berg ;
 Engelbert II de Berg (mort en 1225), archevêque de Cologne, comte de Berg et duc de Westphalie, fils du précédent ;
 Engelbert I de Brienne (), premier comte de Brienne ;
 Engelbert II de Brienne (), comte de Brienne, fils du précédent ;
 Engelbert III de Brienne (fl. vers 1000), comte de Brienne, fils du précédent ;
 Engelbert IV de Brienne (), comte de Brienne, fils du précédent ;
 Engelbert IV d'Enghien (mort en 1250), seigneur d'Enghien ;
 Engelbert V d'Enghien (mort en 1271), seigneur d'Havré et châtelain de Mons, petit-fils du précédent ;
 Engelbert I de La Marck (mort en 1277), comte de La Marck ;
 Engelbert II de La Marck (mort en 1328), comte de La Marck ;
 Engelbert III de La Marck (mort en 1368), prince-évêque de Liège puis archevêque de Cologne, fils du précédent ;
 Engelbert II de Nassau (1451–1504), comte de Nassau ;
 Engelbert II de Sponheim (mort en 1141), margrave d'Istrie et de Carniole, duc de Carinthie et margrave de Vérone ;
 Engelbert III de Sponheim (mort en 1173), margrave d'Istrie, fils du précédent ;
 Engelbert des Bois (1578–1651), évêque de Namur.

Personnages contemporains 
  (1894–1968), homme politique slovène ;
  (1910–1983), physicien et chimiste autrichien ;
 Engelbert Dollfuss (1892–1934), homme d'État autrichien ;
 Engelbert Endrass (1911–1941), officier de marine allemand ;
 Engelbert Holderied (1924–1994), joueur professionnel puis entraîneur allemand de hockey sur glace ;
 Engelbert Humperdinck (1854–1921), compositeur allemand ;
 Engelbert Humperdinck (né en 1936), chanteur britannique ;
 Engelbert Kaempfer (1651–1716), médecin, naturaliste et voyageur allemand ;
 Engelbert Mveng (1930–1995), prêtre jésuite camerounais ;
  (1843–1903), historien autrichien ;
 Engelbert Seibertz (1813–1905), peintre portraitiste et d'histoire allemand ;
 Engelbert Sterckx (1792–1867), cardinal belge de l'Église catholique romaine, primat de Belgique,  archevêque de Malines ;
 Engelbert Zaschka (1895–1955), pionnier allemand de l'aéronautique.

Patronyme 
Engelbert est un patronyme d'origine allemande et néerlandaise notamment porté par :

 Cathy Engelbert, chef d'entreprise américaine ;
 Henry Engelbert (1826–1901), architecte américain.

Toponyme 
 Engelbert, commune de Groningue, dans la province néerlandaise de Groningue.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom allemand
Homonymie de patronyme germanique

de:Engelbert